

Cinema 
Mon frère film francese del 1999, diretto da Matthias Fégyvères 
Mon frère - Tutto per mio fratello (Mon frère) film francese del 2019, diretto da Julien Abraham

Letteratura 
Mon frère (My Brother), romanzo statunitense di Jamaica Kincaid pubblicato nel 2000;
Mio Fratello (Mon frère), saggio di Daniel Pennac pubblicato nel 2018.

Musica 
Mon frère, canzone di Maxime Le Forestier, uscita nel giugno 1971, tratta dall'album Maxime Le Forestier;
Mon frère, nome della riedizione CD dell'album studio Maxime Le Forestier di Maxime Le Forestier, uscito nel 1972 ;
Mon frère, canzone di Lionel Florence e Pascal Obispo, tratta dalla commedia musicale Les Dix Commandements, pubblicata come singolo nel 2003;